Una maniobra aérea es una maniobra ejecutada por una aeronave en vuelo.
Según sea el fin de ésta maniobra, se pueden distinguir dos tipos:
 Maniobra acrobática
 Maniobra aérea de combate